A Stanza della Segnatura está localizada no Vaticano e contém os afrescos mais famosos de Rafael Sanzio.

É uma saleta (stanza) em que o Papa Júlio II fazia despachos e encaminhamentos.

Afrescos 
 Escola de Atenas
 Disputa do Santíssimo Sacramento
 Virtudes Cardeais e Teológicas

Ligações externas 
 Site oficial

Cultura do Vaticano
Rafael